Aaron Hill (écrivain) (1685-1750), un écrivain et auteur dramatique anglais.
 Aaron Hill (baseball) (1982-), un joueur américain de baseball.
 Aaron Hill (acteur) (1983-)), un acteur américain
Fiction
 Aaron Hill, est un personnage dans le comic strip Luann